Gogol – wieś
 Gogol – jezioro
 Gogol Bordello – zespół muzyczny
 Jonasz Gogol – biskup prawosławny, a następnie unicki
 Ostap Gogol – hetman kozacki
 Michał Mieszko Gogol – trener siatkarski
 Nikołaj Gogol – rosyjski pisarz i poeta